Сен-Мер-лез-Уссі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Ліможа, 50 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 124,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Мер-лез-Уссін на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мер-лез-Уссін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез